Дюкенс Мозес Назон е хаитянски футболист, централен нападател на ЦСКА (София).

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Източници 

Хаитянски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Родени в Париж